Васи́лий Красно́в:
 Краснов, Василий Михайлович (1878— после 1920) — министр юстиции Южно-Русского правительства.
 Краснов, Василий Романович (1886—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Краснов, Василий Филиппович (1878—?) — один из основателей Всероссийского крестьянского союза.